Ayutthaya (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Ayutthaya (stad), de moderne hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.
Historisch Park Ayutthaya, de hoofdstad van het voormalige koninkrijk Ayutthaya en behoort tot het Werelderfgoed.
het koninkrijk Ayutthaya, een oud Thais koninkrijk met als hoofdstad de plaats Ayutthaya.